Alfred Liskow est un soldat déserteur de l'armée allemande la veille de l'opération Barbarossa le 21 juin 1941
 Lisków est un village polonais
 Lisków est une gmina rurale du powiat de Kalisz, Grande-Pologne,